Troyan ou Trojan (búlgaro: Троян) é uma cidade da Bulgária localizada no distrito de Loveč.

População

Ligações externas 
 Mapa Hotéis em Troyan

Cidades de Lovech (província)